Кристиан Мануэль Инсаурральде (; родился 20 июля 1991 года, Ресистенсия, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Ньюэллс Олд Бойз», выступающий на правах аренды за «Унион».

Клубная карьера 
Инсаурральде — воспитанник клуба «Ривер Плейт». В 2012 году из-за высокой конкуренции Кристиан перешёл в «Кильмес» на правах аренды. 26 августа в матче против «Атлетико Рафаэла» он дебютировал в аргентинской Примере. Летом 2013 года у Инсаурральде истёк контракт с «Ривер Плейтом» и Кристиан на правах свободного агента перешёл в «Спортиво Бельграно». 14 сентября в матче против «Унион Санта-Фе» он дебютировал в Примере B Насьональ. 27 февраля 2014 года в поединке против «Атлетико Вилья Сан-Карлос» Инсаурральде забил свой первый гол за «Спортиво Бельграно».

В начале 2016 года Кристиан подписал контракт с чилийским «О’Хиггинс». 15 января в матче против «Унион Ла-Калера» он дебютировал в чилийской Примере. 20 февраля в поединке против «Универсидад Католика» Инсаурральде забил свой первый гол за «О’Хиггинс».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Profile at BDFA Profile at
 Profile at Ceroacero Profile at
 Profile at Worldfootball Profile at

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Спортиво Бельграно»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе